de afdichting van de schroefas van een boot die voorkomt dat water langs de schroefas de boot binnendringt; zie stopbuspakking
Gland (Zwitserland), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Vaud
Gland (rivier), een Franse rivier

Gland (Aisne)
Gland (Yonne)